Dél- Dél-Korea egyik tartománya, székhelye .

Közigazgatása

Források

További információk
 

Dél-Korea tartományai